Президентские выборы в Республике Кирибати проходили 9 марта 2016 года. В результате президентом был избран Танети Маамау из партии Тобваан Кирибати, получивший 60 % голосов. Римета Беньямина (Объединённая коалиционная партия), выдвинутый партией Столпы истины, получил 38,6 % голосов.

Результаты

Примечания 

Кирибати
Выборы в Кирибати
2016 год в Кирибати